Acyrtus är ett släkte av fiskar. Acyrtus ingår i familjen dubbelsugarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelsugarfiskar
Acyrtus